Лагуна-Дальга ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес.  Население — 741 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Páramo Leonés

Муниципалитеты Леона